Alix Verrier (1931) – vescovo haitiano
 Guy Verrier (1928) – pilota automobilistico francese
 Odile Leperre-Verrier (1950) – politico francese
 Paul Verrier (1860-1938) – scrittore e linguista francese

Pagine correlate
 Le Verrier